Le Community Shield 2020 est la  édition de la Supercoupe d'Angleterre de football, épreuve qui oppose le champion d'Angleterre au vainqueur de la Coupe d'Angleterre. La rencontre oppose Liverpool FC, vainqueur du championnat d'Angleterre 2019-2020, à Arsenal FC, vainqueur de la Coupe d'Angleterre 2019-2020.

Arsenal l'emporte face à Liverpool, aux tirs au but après un match nul 1-1.

Feuille de match

Notes et références 

2020
Compétition de football à Londres
Angleterre
Football
Football en Angleterre en 2020